Коста-Рика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине (Германия) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 1 спортсмена.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1930-е годы в Коста-Рике
Страны на летних Олимпийских играх 1936 года